

Geografia

Francja 
 Nied – rzeka

Niemcy 
 Nied – dzielnica Frankfurtu nad Menem

Osoby 
 Edmund Nied – niemiecki ksiądz
 Karsten Nied – niemiecki piłkarz

Zobacz też 
 NID